Дми́трий Ко́четов:
 Кочетов, Дмитрий Дорофеевич (1911—1966) — советский государственный деятель, председатель КГБ при СМ Таджикской ССР.
 Кочетов, Дмитрий Иванович (1707—1762) — русский государственный деятель.
 Кочетов, Дмитрий Михайлович (1897—1978) — советский оружейник и изобретатель.